Bernard Berger (burgemeester) (1887-1967), burgemeester van Bolsward en Venlo
 Bernard Berger (stripauteur) (1957), Franse stripauteur uit Nieuw-Caledonië

Zie ook 
 Bernard Marie Berger (doorverwijspagina)